Цей список є списком видів риб, спостережених на території Польщі.

Теги, що використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Кісткові риби (Osteichthyes)

Ряд Осетроподібні (Acipenseriformes)

Ряд Вугроподібні (Anguilliformes)

Ряд Оселедцеподібні (Clupeiformes)

Ряд Коропоподібні (Cypriniformes)

Ряд Сомоподібні (Siluriformes)

Ряд Харациноподібні (Characiformes)

Ряд Щукоподібні (Esociformes)

Ряд Корюшкоподібні (Osmeriformes)

Ряд Лососеподібні (Salmoniformes)

Ряд Авлопоподібні (Aulopiformes)

Ряд Тріскоподібні (Gadiformes)

Ряд Сарганоподібні (Beloniformes)

Ряд Колючкоподібні (Gasterosteiformes)

Ряд Кефалеподібні (Mugiliformes)

Ряд Окунеподібні (Perciformes)

Ряд Камбалоподібні (Pleuronectiformes)

Ряд Скорпеноподібні (Scorpaeniformes)

Ряд Іглицеподібні (Syngnathiformes)

Ряд Скелезубоподібні (Tetraodontiformes)

Хрящові риби (Chondrichthyes)

Ряд Риби-пилки (Pristiformes)

Ряд Скатоподібні (Rajiformes)

Ряд Катраноподібні (Squaliformes)

Безщелепні риби (Agnatha)

Ряд Міногоподібні (Petromyzontiformes)

Посилання 
 
 
 
  (pdf) 

Польща
риби